Jan Dukas (cezar)
 Jan Dukas (protostrator)
 Jan Dukas (sebastokrator)
 Jan Dukas (syn Michała II)